Nava de Roa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nava de Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Nava de Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar